Би́ккия () — род растений семейства Мареновые.

Ареал — Филиппины, Молуккские и Марианские острова, Новая Гвинея, Меланезия, Микронезия.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 10 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2011 году из рода Bikkia в отдельный род Thiollierea было выделено семь видов, произрастающих на Новой Каледонии.

Синонимы 
Название роду было дано Каспаром Рейнвардтом в 1825 году. Но единого мнения у ботаников не было, и биккия была также известна под другими названиями.

 Cormigonus Raf., Ann. Gén. Sci. Phys. 6: 83 (1820).
 Bikkiopsis Brongn. & Gris, Bull. Soc. Bot. France 12: 404 (1865).
 Tatea Seem., Fl. Vit.: 125 (1866)

Примечания 

Флора Азии
Флора Океании
Мареновые
Таксоны растений, названные в честь людей